Haftelmacher bezeichnet die folgenden Berufe:

 Hersteller von Verschlüssen für Bekleidungen, siehe Haftel
 Häftlimacher, Geschirrflicker